Todor:
 Avram P. Todor
 T(e)odor Curtev
 Todor Dinov
 Todor Jivkov
 Todor Nichifor
 Todor Vornicu

Prenume masculine slave